Giant (gigante in inglese) può riferirsi a:

Cinema e televisione
Il gigante (Giant) – film del 1956 diretto da George Stevens
Il Gigante (The Giant) – personaggio della serie I segreti di Twin Peaks

Fumetti 
John Giant – personaggio dell'anime e manga One Piece

Musica 
 Giant – gruppo musicale rock statunitense
 Giant Records – etichetta discografica
 Giant – traccia dell'album discografico Fogarty's Cove di Stan Rogers del 1976
 Giant – album del 1986 dei The Membranes
 Giant – singolo di Calvin Harris e Rag'n'Bone Man del 2019
 The Giant – brano musicale di Stan Rogers
 The Giant – album di Dizzy Gillespie
 The Giant – album degli Ahab

Aziende
Giant – ditta produttrice di biciclette

Sport 
Giants Stadium – stadio di casa dei NY Giants situato a East Rutherford, New Jersey (USA)
New York Giants – squadra di football americano statunitense
San Francisco Giants – squadra di baseball statunitense

Wrestling 
The Giant – uno dei precedenti ring name del wrestler statunitense Big Show
André the Giant – wrestler francese
Giant Haystacks – wrestler britannico